Orientyla är ett släkte av mångfotingar. Orientyla ingår i familjen Diplomaragnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Orientyla